Elstner ist der Familienname folgender Personen:

 Enya Elstner (* 1997), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Erich Elstner (1910–1972), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Frank Elstner (* 1942), deutscher Radiomacher und Fernsehshowmaster
 František Alexander Elstner (1902–1974), tschechoslowakischer Schriftsteller und Journalist
 Franz Elstner (1833–1896), böhmischer Stenograph
 Hannelore Elstner, Geburtsname von Hannelore Elsner (1942–2019), deutsche Schauspielerin
 Helga Elstner (1924–2012), deutsche Politikerin (SPD)
 Hilde Engel-Elstner (1908–1965), deutsche Schauspielerin
 Josef Elstner (1915–1980), deutscher Wirtschaftsfunktionär (DDR)
 Josefa Elstner-Oertel (1888–1969), deutsche Bibliothekarin und Märchenerzählerin
 Peter Elstner (1940–2021), österreichischer Sportredakteur und Journalist
 Reinhold Elstner (1920–1995), deutscher Revisionist
 Rudolf Elstner (1893–1966), deutscher Schachspieler und -autor
 Thomas Elstner (* 1971), deutsch-luxemburgischer Fernsehproduzent und Moderator
 Willi Elstner (1908–1959), deutscher Parteifunktionär (SED)

Siehe auch:
 Elsner
 Elster (Begriffsklärung)